Pessoas
 César (família), família patrícia do gens Julia
 César Maluco, futebolista brasileiro

Localidades
 Cesar (Portugal), freguesia e vila de Oliveira de Azeméis, Aveiro, Portugal
 Cesar (departamento), na Colômbia
 San Juan del Cesar, na Colômbia (departamento de La Guajira)

Jogos
 Caesar III
 Caesar IV 

Outros usos
 César (cinema), prémio anual do cinema francês.
 Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, conhecido como Instituto CESAR
 César (título), do Império Romano

Desambiguações de antropônimos